Saint-Aubin-lès-Elbeuf  es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Elbeuf.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE 

Saint Aubin Elbeuf